é um comediante japonês, lutador de wrestling profissional aposentado e tarento ("talento"), mais conhecido por sua performance sob o nome . Sua atuação ganhou atenção nacional e popularidade quando apareceu no programa "Bakushō Mondai  no Bakuten!" (Daibakuten) da Tokyo Broadcasting System no Japão, em 2005.

Ligações externas
  MSN-Mainichi Daily News:Razor Ramon slices along Japan’s cutting edge
  Razer Ramon Videos (Categorized)
  Best of Hard Gay Site com vídeos e artigos de Hard Gay.
 Fandango Bio

Humoristas do Japão
Lutadores de luta profissional do Japão
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei